Узун-Сакал
 Чаган-Узун (село) — село Кош-Агацького району, Республіка Алтай Росії.
 Узун-Боба-Кояси — скеля в Криму.
 Узун-Кая — гора в Криму.
 Узун-Коба — печера в Криму.
 Узун-Тарла — гора в Криму.

 Узун Геннадій Гаврилович (1941—2010) — заслужений тренер УРСР з греко-римської боротьби, заслужений працівник фізичної культури і спорту України/

Див. також 

 Узун-Алан (значення)
 Узун-Сирт (значення)

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.